Représailles est le dixième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis en  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Âgé maintenant de 15 ans, Liam a de tendres sentiments envers Jenifael, qui éprouve en fait des sentiments pour Sire Hadrian d'Argent (le défunt roi d'Argent). Après que tout le monde pensait que Sage était mort, Kira prit sous son aile l'écuyer de son défunt époux, Cassidley. Il est le meilleur escrimeur à présent dans l'ordre, mais aussi le plus fanfaron. Pendant que les Chevaliers savouraient quelques années de paix, le dieu déchu, Akuretari, s'est préparé un plan afin de supprimer les humains qui possèdent les armes de Danalieth. Pour anéantir Wellan, Akuretari décide d'utiliser le défunt Roi de Shola prénommé Shill. Quand Wellan rencontre le roi Shill, ce dernier faillit le mettre à mort mais la maître magicien Fan de Shola est venue à son secours. Pour traquer Dinath, l'une des filles de Danalieth, le dieu détrôné la surprend toute seule au milieu de la forêt de Jade. C'est à ce moment que Shenyann, une jadoise, aide Dinath à se protéger contre ce dieu. Mais quand Shenyann est à bout de force ainsi que Dinath, Dylan arrive. Le jeune immortel parvient à sauver la jeune fille, mais il reçoit une blessure qui lui fait perdre son immortalité. Quant à Dinath, son père décide de l'amener à Osantalt pour la protéger. 

Les larves d'insecte mises sur le continent commencent à se réveiller et les Chevaliers doivent partir les éliminer. Plus tard, Amecareth sur le dos de Stellan (le dragon de Miyaji) vient s'attaquer au Château d'Émeraude. Il détruit la tour d'Hawke tuant ainsi tous les jeunes élèves qui y étudiaient, sauf Nartrach, Atlance, Fabian, Cameron et Hawke, leur professeur. Il capture aussi Liam. Celui-ci en essayant de s'enfuir a roulé de l'autre côté des Volcans dans les Territoires Inconnus.

Pour venger la mort de son fils ainé, Nemeroff, Onyx veut accélérer la prophétie et attaquer Irianeth. Pour enfin avoir la paix sur Enkidiev mais Kira est enlevée par Akuretari et emprisonnée dans le passé au moment même où il réunissait les Chevaliers.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2007
2007 en fantasy